One Meat Brawl est un cartoon, réalisé par Robert McKimson et sorti en 1947, qui met en scène Porky Pig.

Synopsis

Voix françaises

Premier doublage (années 1970) 
 Marc François : Porky Pig

Redoublage (1996) 
 Michel Mella : Porky Pig
 ??? : Mandrake

Liens externes 

Film américain sorti en 1947
Court métrage de Porky Pig
Cartoon Merrie Melodies
Film de Warner Bros